William Henry Smith kan syfta på bland andra:

William Henry Smith (affärsman) (1792-1865)
William Henry Smith (politiker) (1825-1891)

Se även
William Hugh Smith (1826–1899), guvernör av Alabama
W H Smith, brittisk kedja av bokhandlare